Фатьяново — название населённых пунктов в России:

Архангельская область 
 Фатьяново — деревня в Каргопольском районе.

Владимирская область 
 Фатьяново — деревня в Ковровском районе.

Вологодская область 
 Фатьяново — деревня в Вожегодском районе.
 Фатьяново — деревня в Тарногском районе.

Ивановская область 
 Фатьяново — деревня в Шуйском районе.

Калужская область 
 Фатьяново — деревня в Тарусском районе.

Костромская область 
 Фатьяново — деревня в Буйском районе.
 Фатьяново — деревня в Галичском районе.
 Фатьяново — деревня в Мантуровском районе.
 Фатьяново — деревня в Нейском районе.

Новгородская область 
 Фатьяново — деревня в Мошенском районе.

Псковская область 
 Фатьяново — деревня в Новоржевском районе.

Тверская область 
 Фатьяново — деревня в Старицком районе.

Тульская область 
 Фатьяново — деревня в Белёвском районе.

Ярославская область 
 Фатьяново — деревня в Брейтовском районе.
 Фатьяново — деревня в Некоузском районе.
 Фатьяново — село в Ростовском районе.
 Фатьяново — деревня в Ярославском районе.